Albano Machado Airport är en flygplats i Angola. Den ligger i den centrala delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Luanda. Albano Machado Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Albano Machado Airport är huvudsakligen en högslätt. Albano Machado Airport ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordväst om Albano Machado Airport. Runt Albano Machado Airport är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Huambo,  kilometer nordväst om Albano Machado Airport. 

Omgivningarna runt Albano Machado Airport är huvudsakligen savann.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är april, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Angola